Niemcy:
 Winterbach – dzielnica St. Wendel
 Winterbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w rejencji Stuttgart, w powiecie Rems-Murr
 Winterbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Szwabia, w powiecie Günzburg
 Winterbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Winterbach (Pfalz) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz